

Geografia

 Ceretto – frazione di Costigliole Saluzzo in provincia di Cuneo
 Ceretto Lomellina – comune della provincia di Pavia